Ви́ктор Петро́вич Доброхо́тов (23 марта 1953 года, Горький, РСФСР, СССР) — советский хоккеист, нападающий, хоккейный тренер. Мастер спорта СССР.

Биография 
В хоккей начал играть в Горьком. С 1971 по 1978 год игрок горьковского «Торпедо». В 1978—1981 годах игрок «Динамо» (Рига). В 1981 году возвратился в «Торпедо» (Горький), где играл до 1987 года.

С 1988 по 1998 тренер-преподаватель  по хоккею в Училище Олимпийского Резерва в Нижнем Новгороде команда "Торпедо"

С 1998 года на тренерской работе в нижегородских командах «Торпедо» и «Чайка».

Статистика выступления в высшей лиге

Примечания 

Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Хоккейные нападающие